Fabio Maria Ciuffini (1933) – politico italiano
Sabatino Ciuffini (1920-2003) – sceneggiatore e regista italiano
Sabina Ciuffini (1950) – ex showgirl e imprenditrice italiana
Gianni Zangarelli Ciuffini (1954) – regista, produttore, editore e autore italiano